Miejscowości w USA:
 Hopkinton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Hopkinton – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Hopkinton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Hopkinton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hopkinton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
Gminy w USA:
 Hopkinton (ang. Hopkinton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Hopkinton (ang. Hopkinton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Hopkinton (ang. Hopkinton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hopkinton (ang. Hopkinton Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington